Uwechue ist der Familienname folgender Personen:
 Emmanuel Uwechue (* 1981), liberianischer Sprachimitator und Sänger
 Raphaël Chukwu Uwechue (1935–2014), nigerianischer Diplomat